Butterteig bezeichnet:
 Blätterteig, ein mehrlagiger Ziehteig aus Mehl, Salz und Wasser, in den Fettschichten eingearbeitet werden
 Mürbeteig, ein fester Teig aus Mehl, Fett und Zucker, gelegentlich Vollei, Ölsamen oder Gewürzen